Zawozy – polana w Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Závozy (912 m) – szczyt w górach Żar na Słowacji